Mszczonów  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Mszczonów est une gmina de la Voïvodie de Mazovie. 
 Mszczonów est une ville et chef-lieu de la gmina de même nom.